Gaddafi (auch Qaddhafi geschrieben) ist der Familienname folgender Personen:

 Wanis al-Qaddhafi (1922–1986), Premierminister (1968–1969) und Außenminister von Libyen
 Muammar al-Gaddafi (1942–2011), von 1969 bis 2011 Staatschef von Libyen
 Mohammed al-Gaddafi (* 1970), Sohn von Muammar al-Gaddafi, Vorsitzender der Allgemeinen Post- und Telekommunikationsgesellschaft Libyens
 Saif al-Islam al-Gaddafi (* 1972), Sohn von Muammar al-Gaddafi, libyscher Politiker
 As-Saadi al-Gaddafi (* 1973), Sohn von Muammar al-Gaddafi, libyscher Fußballspieler, Fußballfunktionär und Filmproduzent
 Mutassim Gaddafi (* zwischen 1974 und 1977; † 2011), Sohn von Muammar al-Gaddafi, Offizier der libyschen Armee und Sicherheitsberater Libyens
 Hannibal al-Gaddafi (* 1975), libyscher Sohn von Muammar al-Gaddafi
 Aischa al-Gaddafi (* 1976), libysche Anwältin, Tochter von Muammar al-Gaddafi
 Saif al-Arab al-Gaddafi (1982–2011), Sohn von Muammar al-Gaddafi
 Chamis al-Gaddafi (* 1983), Sohn von Muammar al-Gaddafi, libyscher Kommandeur einer Eliteeinheit
 Hana Gaddafi (* 1985), Adoptivtochter von Muammar al Gaddafi